Awaken è un brano della progressive rock band inglese Yes pubblicato sull'album Going for the One del 1977.

Collegamenti esterni 
 

Singoli rock progressivo
Singoli del 1977